

Fumetti 
 Kawaii – termine della lingua giapponese che indica qualcosa di carino e grazioso
 Kawaii Kon – fiera del fumetto di Honolulu, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 Kawaii future bass – stile di future bass
 Kawaii metal – stile di heavy metal